Jenisej Krasnojarsk (ryska: Енисей Красноярск) är en sportklubb från Krasnojarsk). Klubben har flera idrottssektioner samt andelar i fristående klubbar. De främsta är:
HK Jenisej Krasnojarsk, bandy
BK Jenisej, basket
FK Jenisej, fotboll
RK Jenisej-STM, rugby
ZHVK Jenisej, volleyboll

Referenser

Sportklubbar i Ryssland